Girl Crazy – musical teatrale
 Girl Crazy – film del 1929 diretto da Mack Sennett
 Girl Crazy – film del 1932 diretto da William A. Seiter
 Girl Crazy – film del 1943 diretto da Norman Taurog e Busby Berkeley
 Girl Crazy – film del 1997 diretto da Richard Dutcher